Stijn (partij), Vlaamse politieke lijst van Stijn Tormans
 Stijn (voornaam), een jongensnaam
 de artiestennaam van de Vlaamse muzikant Stijn Vandeputte

Zie ook 
 Stein (doorverwijspagina)
 Steijn (doorverwijspagina)
 Steyn (doorverwijspagina)